

Astronomia 
 Circe – planetoida o numerze katalogowym 34

Geografia 
 Circe (Dome Circe) – pierwotnie proponowana nazwa dla Dome C, kopuły lodowej w lądolodzie antarktycznym

Mitologia grecka 
 Circe (Cyrce, Kirke) – w mitologii greckiej wróżbitka z wyspy Ajaja, jedna z bohaterek Odysei

Okręty 
 „Circe” (HMS „Circe”, później HMAS „Medea”) – nazwa okrętu Royal Navy
 „Circe” (USS „Circe”) – nazwa okrętów United States Navy
 „Circé” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 „Circé” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego
 Okręty podwodne typu Circé – typ francuskich okrętów podwodnych z okresu I wojny światowej
 Okręty podwodne typu Circé – typ francuskich okrętów podwodnych z okresu międzywojennego

Taksonomia 
 Circe – synonim rodzaju Cynanthus
 circe – epitet gatunkowy, np. Brintesia circe, Lokia circe

Zobacz też 
 Kirke